707 км, 707-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 707 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Костромская область). Код 303726.
 707 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 584759.